Цхенцкар ( в настоящее время Чабурхуа )

 Цхенцкар — село в Очамчирском районе Республики Абхазия (администрация Кочара)
 Цхенцкар — река в Очамчирский район Республики Абхазия